Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Chicoutimi”
 Pierwszy HMCS „Chicoutimi” (K156) był korwetą typu Flower. W służbie kanadyjskiej w latach 1940-1945.
 Drugi HMCS „Chicoutimi” (SSK 879) jest okrętem podwodnym typu Victoria. W służbie kanadyjskiej od roku 1998 (stan na rok 2016). Wcześniej pod banderą brytyjską jako HMS „Upholder”.

Bibliografia 
 

Chicoutimi